Кубок Швейцарії з футболу 2010–2011 — 86-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул здобув Сьйон.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 вересня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2010

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 жовтня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 жовтня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 жовтня 2010

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 листопада 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 листопада 2010

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 березня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 березня 2011

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 квітня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 квітня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії на soccerway 

2010–2011
Швейцарія
Швейцарія
2010 у швейцарському спорті
2011 у швейцарському спорті